Pfefferhof ist der Ortsname von

 Pfefferhof (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Pfefferhof (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern